

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Starowieś – część wsi Drelów w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Drelów
 Starowieś – część wsi Łukowisko w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Starowieś – część wsi Łuniew w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Starowieś – część wsi Misie w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Starowieś – część wsi Górka w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Kock
 Starowieś – część wsi Krasew w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Starowieś – część wsi Kąkolewnica w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Kąkolewnica
 Starowieś – część wsi Kolembrody w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 Starowieś – część wsi Żelizna w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Komarówka Podlaska
 Starowieś – część wsi Płudy w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Radzyń Podlaski
 Starowieś – część wsi Gąsiory w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Starowieś – część wsi Ossowa w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Starowieś – część wsi Ruskie Piaski w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz
 Starowieś – część wsi Gruszka Zaporska w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Radecznica
 Starowieś – część wsi Michalów w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Starowieś – część wsi Sułowiec w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Starowieś – część wsi Tworyczów w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Sułów
 Starowieś – część wsi Łapiguz w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Starowieś – wieś w woj. podlaskim, w pow. bielskim, w gminie Boćki